Реальмо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 65 км на схід від Тулузи, 18 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1865 осіб у працездатному віці (15-64 років) 1371 була активна, 494 — неактивні (показник активності 73,5%, у 1999 році було 68,6%). З 1371 активної працювало 1217 осіб (655 чоловіків та 562 жінки), безробітних було 154 (65 чоловіків та 89 жінок). Серед 494 неактивних 128 осіб було учнями чи студентами, 185 — пенсіонерами, 181 була неактивною з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1507 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3333,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Реальмон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн